Klauck ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Klauck, deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Fritz Klauck (1923–1967), deutscher Journalist und Politiker (CDU)
 Hans-Josef Klauck (* 1946), deutscher Theologe
 Horst Klauck (1931–1985), deutscher Fußballtorwart 
 Erich A. Klauck (1897–1979), deutscher expressionistischer Maler

Siehe auch:
 Klauk
 glauk